Женская суперлига Футбольной ассоциации () сезона 2020/21 — 10-й сезон Женской суперлиги ФА с момента его основания. Сезон начался 5 сентября 2020 года и завершился 9 мая 2021 года. В турнире принимали участие 12 команд. По сравнению с предыдущим сезоном в турнире принимает участие женская команда «Астон Вилла», победившая в Чемпионшипе, а «Ливерпуль», наоборот, выбыл из Суперлиги. Начиная с этого сезона в Лигу чемпионов квалифицируются три команды, а не две, как было ранее.

Чемпионский титул выиграла женская команда «Челси».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Англия женщины
Женский футбол в Англии
2021 год в женском футболе